Velika nagrada Velike Britanije 2016 je deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 10. julija 2016 na dirkališču Silverstone Circuit v Northamptonshiru. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull-TAG Heuer, tretje pa Nico Rosberg, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:30,739
|1:29,243
|1:29,287
|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|6
| Nico Rosberg
|Mercedes
|1:30,724
|1:29,970
|1:29,606
|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:31,305
|1:30,697
|1:30,313
|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|1:31,684
|1:31,319
|1:30,618
|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:31,326
|1:31,385
|1:30,881
|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:31,606
|1:30,711
|1:31,490
|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|1:31,913
|1:31,478
|1:31,557
|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|1:32,115
|1:31,708
|1:31,989
|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|1:32,349
|1:31,770
|1:32,172
|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:32,281
|1:31,740
|1:32,343
|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:32,336
|1:31,875
|
|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:32,146
|1:32,002
|
|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:32,283
|1:32,050
|
|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|21
|style="padding-right:24px"|
|Haas-Ferrari
|1:32,237
|1:32,241
|
|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Ferrari
|1:32,553
|1:32,306
|
|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Renault
|1:32,729
|1:37,060
|
|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|1:32,788
|
|
|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|1:32,905
|
|
|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|88
| Rio Haryanto
|MRT-Mercedes
|1:33,098
|
|
|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|1:33,151
|
|
|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|1:33,544
|
|
|21
|-
!style="background-color:#f2f3f4" colspan=8|107% time: 1:37,074
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|—
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|brez časa
|
|
|PL
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|52
|1:34:55,831
|1
|align="center"|25
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|52
| +8,250
|3
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|6
| Nico Rosberg
|Mercedes
|52
| +16,911
|2
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|52
| +26,211
|4
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|52
| +1:09,743
|5
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|52
| +1:16,941
|10
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|52
| +1:17,712
|8
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|52
| +1,25,858
|7
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|52
| +1:31,654
|11
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Ferrari
|52
| +1:32,600
|15
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|51
| +1 krog
|12
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
| align="center" |22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|51
| +1 krog
|17
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|51
| +1 krog
|9
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
| align="center" |77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|51
| +1 krog
|6
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|51
| +1 krog
|21
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|21
|style="padding-right:24px"|
|Haas-Ferrari
|51
| +1 krog
|14
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Renault
|49
|Menjalnik
|16
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|37
|Menjalnik
|18
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|88
| Rio Haryanto
|MRT-Mercedes
|24
|Zavrten
|19
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|17
|Prenos
|13
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|11
|Motor
|PL
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|6
|Zavrten
|20
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2016
2016